Epiepischnia är ett släkte av fjärilar. Epiepischnia ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mott
Epiepischnia